Karel II van Bourbon (Moulins, 1433 - Lyon, 14 september 1488) was van 1446 tot aan zijn dood aartsbisschop van Lyon en in 1488 twee weken lang hertog van Bourbon en Auvergne. Hij behoorde tot het huis Bourbon.

Levensloop
Karel II was de derde zoon van hertog Karel I van Bourbon en diens echtgenote Agnes, dochter van hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië. 

Hij was voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan en in 1443 werd hij op tienjarige leeftijd benoemd tot kanunnik in Lyon. Op 7 november 1446 werd hij verkozen tot aartsbisschop van Lyon. Het duurde bijna twintig jaar voor hij officieel tot bisschop gewijd werd: deze wijding vond plaats op 21 september 1466 in de Kathedraal van Lyon. Van 1472 tot 1476 was hij eveneens pauselijk legaat in Avignon. Op 18 december 1476 werd hij door paus Sixtus IV benoemd tot kardinaal. Ook was hij van maart 1476 tot aan zijn dood diocesaan administrator van het aartsbisdom Clermont en trad hij op als diplomatiek adviseur van koning Lodewijk XI van Frankrijk.

In april 1488 volgde hij zijn overleden broer Jan II op als hertog van Bourbon en Auvergne. Deze erfopvolging werd betwist door zijn jongere broer Peter II, die de Bourbonnais twee weken later met militair geweld innam. 

Enkele maanden later, in september 1488, stierf Karel op ongeveer 55-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de kathedraal van Lyon. Karel had een buitenechtelijke dochter Isabella (overleden in 1497), die huwde met Gilbert de Chantelot, heer van La Chaise.

Voorouders

Huis Bourbon
Hertog van Bourbon
Hertog van Auvergne
Bourbon, K
Bourbon, K
15e-eeuws bisschop